Samalete steht für:

 Samalete, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Ermera
 Samalete (Tulataqueo), eine osttimoresische Aldeia im Suco Tulataqueo, Gemeinde Aileu
 Samalete (Ort, Tulataqueo), ein osttimoresischer Ort in der Aldeia Samalete, Suco Tulataqueo, Gemeinde Aileu